Questa pagina elenca le giocatrici convocate per il campionato sudamericano di calcio femminile a Ecuador 2010.

Gruppo A

Selezionatore: Carlos Borrello

Selezionatore: Napoleón Cardozo

Selezionatore: Marta Tejedor

Selezionatore: Juan Carlos Cerón

Selezionatore: Jaime Duarte

Gruppo B

Selezionatore: Kleiton Lima

Selezionatore: Ricardo Rozo

Selezionatore: Nelson Basualdo

Selezionatore: Jorge Burgell

Selezionatore:

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2010
Convocazioni 2010